„Леден сън“ е български игрален филм (комедия) от 2005 година на режисьора Иван Георгиев-Гец, по сценарий на Живко Георгиев, Ивайло Пенчев, Стоян Стоянов и Иван Георгиев-Гец. Оператор е Ивайло Пенчев. Музиката във филма е композирана от Данаил Георгиев-Гец, Кирил Илиевски.

Актьорски състав 
 Иван Юруков
 Асен Блатечки – Акварела
 Теодора Духовникова
 Малин Кръстев
 Катерина Евро
 Александра Сърчаджиева
 Валентин Танев
 Бойка Велкова
 Кръстьо Лафазанов
 Валентин Ганев
 Светлана Терзиева – изкуствоведката Сесил
 Иван Джамбазов
 Евгени Минчев
 Любен Чаталов

Външни препратки 
 
 

Филми на Иван Георгиев-Гец
Български филми от 2005 година
Български комедии